Сун Цинъя́н (; 18 октября 1992) — тайваньский конькобежец и роллер-спортсмен, участник Олимпийских игр 2014 года.

Биография 
На Олимпийских играх в Сочи выступал на дистанциях в 500 и 1000 метров. Итоговый общий результат на дистанции 500 метров — 71,36, отставание от лидера 2,05 и 33 место; на дистанции 1 000 метров — 1:13,79, отставание 5,40 и 40 место.

Тренер Цинъяна — Дай Юнсун.

Достижения 
 Азиатские игры: золото (500 м спринт и 300 м разд. старт, 2010 год, Гуанчжоу).
 Универсиада: бронза (1000 м, 2013 год, Трентино).

Примечания 

Конькобежцы Тайваня
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2014 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2018 года